Colón (departement van Honduras), een departement in de Hondurees.
 Colón (departement van Córdoba), een departement in de Argentijnse provincie Córdoba.
 Colón (departement van Entre Ríos), een departement in de Entre Ríos provincie Neuquén.